Raim ist der Familienname von:
 Edith Raim (* 1965), deutsche Historikerin
 Walter Raim (1935–2004), US-amerikanischer Musiker (Gitarre, Banjo, Arrangement)

Räim ist der Familienname von:
 Mihkel Räim (* 1993), estnischer Radrennfahrer

RAIM steht als Abkürzung für: 
 Receiver Autonomous Integrity Monitoring, eine Technologie zur Überprüfung der Integrität von GPS

Siehe auch:
 Reim
 Rain (Begriffsklärung)

Abkürzung